Horní Huť bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Horní Huť, Grundsiedlungseinheit von Dubňany, Okres Hodonín
 Horní Huť (Rybník nad Radbuzou), Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice